No Tomorrow – film del 1999 diretto da Master P
Senza domani (No Tomorrow) – episodio della terza stagione di How I Met Your Mother
No Tomorrow – serie televisiva statunitense